Keizer Vespasianus, Romeins keizer van 69 tot 79
 Titus (keizer), Romeins keizer van 79 tot 81

Flavische dynastie